Miejscowości w USA:
 Wadena – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Wadena – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wadena
Gminy w USA:
 Wadena (ang. Wadena Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wadena
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wadena (ang. Wadena County) – w stanie Minnesota